Ramsden ima več pomenov.

Kraji 

 Ramsden, Greater London, Anglija
 Ramsden, Oxfordshire, Anglija
 Ramsden, Worcestershire, Anglija
 Ramsden Bellhouse, Essex, Anglija
 Ramsden Heath, Essex, Anglija

Osebnosti 

 Jesse Ramsden (1735—1800), angleški optik, izdelovalec astronomskih in znanstvenih inštrumentov in izumitelj.